

Валовиці — село в гміні Юзефув-над-Віслою Опольського повіту Люблінського воєводства
 Валовиці — село в гміні Ґубін Кросненського повіту Любуського воєводства
 Валовиці — село в гміні Рава-Мазовецька Равського повіту Лодзинського воєводства